Lankin est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 Dmitriy Lankin (né en 1997), gymnaste artistique russe
  (1914-1994), homme politique israélien
 Frances Lankin (née en 1954), femme politique canadienne de l'Ontario

Toponyme

Lankin, ville du Dakota du Nord

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme